Маловолча́нский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Крутихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Маловолчанка.

География 
Климат резко континентальный. Температура: январь −25.2 °C, февраль −22 °C, март +7.8 °C, апрель +18.1 °C, май +24.6 °C, июнь +30 °C, июль +33 °C, август +31 °C,сентябрь +25 °C, октябрь −1 °C, ноябрь −10 °C, декабрь −23 °C.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 651 человек, в том числе 321 мужчина и 330 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Маловолчанка.

Примечания 

Муниципальные образования Крутихинского района
Сельские поселения Алтайского края